Samuel Moore peut désigner :
 Samuel Moore (1774-1861), homme politique américain ;
 Samuel B. Moore (1789-1846), homme politique américain ;
 Samuel Moore (1838-1911), avocat anglais et administrateur colonial, connu pour avoir été le premier à traduire en anglais le Capital de Marx ;
 Samuel Moore Walton (1918-1992), homme d'affaires américain, fondateur de l'entreprise Walmart ; 
 Samuel David Moore (1935-), chanteur de soul américain, membre du duo Sam & Dave.